Pantani ima više značenja:
 Pantani, Cosenza
 Pantani, Potenza
 Pantani, Vibo Valentia